The BBC Archives — шостий живий альбом англійської групи Iron Maiden, який був випущений 22 вересня 1998 року.

Композиції 
 Iron Maiden - 3:45
 Running Free - 3:10
 Transylvania - 4:03
 Sanctuary - 3:45
 Wrathchild - 3:31
 Run to the Hills - 5:36
 Children of the Damned - 4:48
 The Number of the Beast - 5:29
 22 Acacia Avenue - 6:36
 Transylvania - 6:20
 The Prisoner - 5:50
 Hallowed Be Thy Name - 7:37
 Phantom of the Opera - 7:02
 Iron Maiden - 4:57
 Prowler - 4:26
 Remember Tomorrow - 6:00
 Killers - 4:43
 Running Free - 3:52
 Transylvania - 4:49
 Iron Maiden - 4:56
 Moonchild - 5:44
 Wrathchild - 3:00
 Infinite Dreams - 5:52
 The Trooper - 4:04
 Seventh Son of a Seventh Son - 10:27
 The Number of the Beast - 4:42
 Hallowed Be Thy Name - 7:10
 Iron Maiden - 6:01

Джерела 
 The BBC Archives last.fm

Альбоми Iron Maiden